Ilbasan (, Ilbasan Khan ; , Erzen Khan), remplace Satibuqa sur le trône, est devient ainsi le  khan de la Horde blanche, de 1315 à 1320. Il y est remplacé par Mubarak Khoja

Biographie

Annexes

Notes et références

Bibliographie 

Khan kazakh
Horde blanche
Dirigeant politique mongol du XIVe siècle